Bajoqueta rock est un groupe de rock valencien formé en 1986 à Riba-roja de Túria (Espagne).

Discographie 
 A Pèl (1998)
 Amb dos pinyols (2001)
 Retruqu3 (2004)

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel

Groupe espagnol de rock
Groupe de musique de langue catalane